Evangelische Kirche Steinsfurt steht für:

 Alte evangelische Kirche (Steinsfurt)
 Evangelische Kirche (Steinsfurt)